Visby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Visby Kirke (Thisted Kommune) – en kirke i Visby Sogn i Thisted Kommune
 Visby Kirke (Tønder Kommune) – en kirke i Visby Sogn i Tønder Kommune